Ordos steht für:

 Ordos (Stadt), eine bezirksfreie Stadt im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Ordos-Plateau, eine steppenartige Landschaft in der Inneren Mongolei
 Ordos (Mongolen), mongolischer Volksstamm
 Ordos (Sprache), ein mongolischer Dialekt
 Ordos-Kultur, eine paläolithische Kultur in China
 Ordos International Circuit, eine Rennstrecke in der chinesischen Stadt Ordos
 eine Fraktion in der Dune-Computerspielreihe, siehe Dune II – Kampf um Arrakis

Ordoš ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Ordoš (* 1983), tschechischer Fußballspieler